Suite (termine francese che significa "sequenza", "a seguire") può riferirsi a:

 suite, termine musicale per indicare una raccolta di brani correlati o un singolo brano unico strutturato in parti;
 suite, termine portmanteau usato in informatica per indicare una collezione organizzata di prodotti software, per esempio, un gruppo di applicazioni integrate tra di esse;
 suite, tipo particolare di camera di lusso d'albergo avente le caratteristiche di un appartamento.